Teglværksskoven er navnet på flere lokaliteter i Danmark.

 Teglværksskoven (Frederikshavn) – skovområde ved Frederikshavn
 Teglværksskoven (Nakskov) – skovområde ved Nakskov
 Teglværksskoven (Nyborg) – skovområde ved Nyborg